Henryk Juliusz (1564–1613) – książę Brunszwiku od 1589
 Henryk Juliusz (1643–1709) – książę de Condé od 1686